Starkers in Tokyo — акустический концертный альбом группы Whitesnake, который выпущен в Японии 9 сентября 1997 года.

Концерт, записанный до Starkers in Tokyo, был сыгран в стиле unplugged и включал Дэвида Ковердейла как вокалиста и аккомпанирующего ему акустической гитаре Адриана Ванденберга. Выступление было записано в студии EMI в Японии для небольшой аудитории поклонников. Эта запись также была выпущена на VHS и лазерном диске в Японии. Этот диск был выпущен за пределами Японии почти 1 год спустя, в июне 1998 года.

Список композиций на CD 
 «Sailing Ships» (David Coverdale, Adrian Vandenberg) — 4:37
 «Too Many Tears» (Coverdale, Vandenberg) — 4:13
 «The Deeper the Love» (Coverdale, Vandenberg) — 4:09
 «Love Ain't No Stranger» (Coverdale, Mel Galley) — 3:15
 «Can’t Go On» (Coverdale, Vandenberg) — 3:50
 «Give Me All Your Love» (Coverdale, John Sykes) — 3:21
 «Don’t Fade Away» (Coverdale, Vandenberg) — 4:26
 «Is This Love» (Coverdale, Sykes) — 3:09
 «Here I Go Again» (Coverdale, Bernie Marsden) — 4:46
 «Soldier of Fortune» (Coverdale, Ritchie Blackmore) — 4:22

Список композиций на DVD 
 «Sailing Ships» (David Coverdale, Adrian Vandenberg) — 4:37
 «Too Many Tears» (Coverdale, Vandenberg) — 4:13
 «The Deeper the Love» (Coverdale, Vandenberg) — 4:09
 «Can’t Go On» (Coverdale, Vandenberg) — 3:50
 «Is This Love» (Coverdale, Sykes) — 3:09
 «Give Me All Your Love» (Coverdale, John Sykes) — 3:21
 «Here I Go Again» (Coverdale, Bernie Marsden) — 4:46
 «Soldier of Fortune» (Coverdale, Ritchie Blackmore) — 4:22
 «Love Ain't No Stranger» (Coverdale, Mel Galley) — 3:15
 «Don’t Fade Away» (Coverdale, Vandenberg) — 4:26

Песни, не включённые в альбом 
Кроме 10 песен, включённых в альбом, на том вечере были исполнены ещё 3
 «Burning Heart» (Vandenberg)
 «Fool for Your Loving» (Coverdale, Micky Moody, Marsden)
 «Only My Soul» (Coverdale)

Участники 
 Дэвид Ковердэйл — вокал
 Адриан Ванденберг — акустическая гитара

Примечания 

Альбомы Whitesnake
Концертные альбомы 1997 года